Schute ist

 ein Schiff, siehe Schute (Schiffstyp)
 eine Kopfbedeckung, siehe Schute (Hut), davon abgeleitet
 eine Abschirmblende eines Lichtsignals
 ein Anbauteil an Automobilen als Blendschutz, siehe Schlafaugen (Fahrzeug)

Schute ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Schute (* 1964), deutsche Fußballspielerin
 Richard Schute (1887–1948), deutscher Politiker (CDU), MdL

Siehe auch:
 Schut
 Schutte